Будихино — название населённых пунктов.

Россия 
 Будихино — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Будихино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.